Провизор:

 Провизор — аптечный работник высшей квалификации.
 Провизор — ежемесячный научно-популярный журнал.